Mistrzostwa Południowej Afryki w Lekkoatletyce 2016 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 15 i 16 kwietnia w Stellenbosch.

Rezultaty

Bibliografia  
 

2016 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Południowej Afryce
2016 w Południowej Afryce
Stellenbosch